Le Survenant est, dans l'imaginaire populaire du Québec, un homme qui dérange par son comportement libertaire et son origine mystérieuse ;
 Le Survenant est le roman qui lui a donné naissance ; 
 Le Survenant est une série radiophonique québécoise ; 
 Le Survenant est un feuilleton télévisé québécois diffusée de 1954 à 1960 ; 
 Le Survenant est un film québécois produit en 1957 ; 
 Le Survenant est un film québécois produit en 2005.

Homonymie de titre